Bryssels fria universitet kan syfta på:

Université Libre de Bruxelles (ULB) – ett franskspråkigt universitet i Bryssel grundat 1834.
Vrije Universiteit Brussel (VUB) – ett nederländskspråkigt universitet i Bryssel med bakgrund i ULB, men som sedan 1970 utgör ett eget universitet.